Freischütz steht für:
 Freischütz, der, durch magische Praktiken oder sog. Freikugeln, die Fähigkeit erlangt haben soll, jedes Ziel zu treffen.
 Der Freischütz, romantische Oper von Carl Maria von Weber
 Freischütz (Ausflugslokal), Ausflugslokal auf dem Gebiet der Stadt Schwerte
 Freischütz (Bayern-Park), Katapult-Stahlachterbahn vom Modell  X-Car Launch Coaster in Reisbach.
 Operation Freischütz, Deckname für die Operation Beresino, einem Funkspiel des sowjetischen Geheimdienstes NKWD.
 Villa Freischütz, denkmalgeschütztes Gebäude in Meran.

Siehe auch:

 Freikugel
 Freischar